Merthyr Tydfil est un toponyme gallois qui peut faire référence à :
 Merthyr Tydfil, une ville et communauté du sud du pays de Galles ;
 le borough de Merthyr Tydfil, un ancien district administratif du comté du Mid Glamorgan, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le borough de comté de Merthyr Tydfil, une zone principale, en vigueur depuis 1996 ;
 , une circonscription du Parlement britannique utilisée entre 1832 et 1868 et entre 1950 et 1979 pour les élections générales de la Chambre des communes.

Voir aussi